Pieter Hendrik van Moerkerken (Middelburg, 17 februari 1877 – Amsterdam, 21 maart 1951) was een Nederlands dichter, toneel- en romanschrijver. Tevens was hij grafisch ontwerper, illustrator, boekbandontwerper,. Hij gebruikte soms het pseudoniem Peter Dumaar voor zijn werken.

Leven en werk 
Van Moerkerken begon zijn carrière als schilder. Hij was leerling van Antoon Derkinderen, maar moest hiermee stoppen vanwege zijn slechte ogen. Hierna stortte Van Moerkerken zich volledig op het schrijven. Hij woonde en werkte in Laren (Noord-Holland), Utrecht en Haarlem tot 1939, daarna in Amsterdam. Hij tekende, maakte litho's, en houtsneden. Van Moerkerken was leraar op een HBS en vanaf 1921 hoogleraar, later hoogleraar/directeur aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 1904 promoveerde hij cum laude in de Nederlandse letteren op het proefschrift De satire in de Nederlandsche kunst der middeleeuwen. Van Moerkerken was getrouwd met Johanna Petronella Cannegieter en was de vader van surrealistisch fotograaf Emiel van Moerkerken.

Werken 
 Modron (1903)
 De satire in de Nederlandsche kunst der middeleeuwen (1904)
 De doodendans (1905)
 XXX Verzen (1907)
 Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc: een woord ter inleiding voor de vertooning door de N.V. "Het Tooneel" (1909)
 Twee drama's. De dood van keizer Otto III - Christus op de Alpen (1910)
 Gijsbert en Ada (1911), een roman met autobiografische elementen, onder pseudoniem Peter Dumaar. Een voorpublicatie verscheen in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, januari—juni, 1910
 De dans des levens (1912)
 De ondergang van het dorp (1913)
 De bevrijders (1914)
 André Campo's witte rozen (1917)
 De gedachte der tijden
 deel 1: Het nieuwe Jerusalem (1918)
 deel 2: De verwildering (1919)
 deel 3: In den lusthof Arkadië (1920)
 deel 4: De vraag zonder antwoord (1922)
 deel 5: Het demonische eiland (1923)
 deel 6: Het lange leven van Habhabalgo (1924)
 Eros en de nieuwe god (1928)
 Jan van den Dom (1929)
 De historie en het droomgezicht over den prins en den moordenaar (1930)
 De wil der goden (1933)
 De bloedrode planeet, of Merlijns laatste vizioen (1938)
 Koning Attilla's bruiloft (1940)
 Naar de eenzaamheid (1946)
 Achter het mombakkes (1950)

Externe links

Noten 

Nederlands grafisch ontwerper
Nederlands illustrator
Nederlands boekbandontwerper
Nederlands dichter
Nederlands schrijver
Nederlands criticus